London Town puede hacer referencia a:

 London Town, sexto álbum de la banda británica Wings.
 London Town, canción compuesta por Paul McCartney y Denny Laine.
 London Town, película dirigida por Wesley Ruggles.